Sem Fronteiras é um título comum a qualquer organização não-governamental que realize quaisquer formas de trabalho voluntário. A primeira organização desse tipo foi o Médicos Sem Fronteiras, fundada na França em 1971. Desde então, inúmeras associações profissionais se organizaram de maneira semelhante.

Sem Fronteiras (álbum de Bruna Viola), álbum de Bruna Viola
Sem Fronteiras (álbum de Noel Guarany), álbum de Noel Guarany
Sem Fronteiras (álbum de Vencedores por Cristo), álbum de Vencedores por Cristo
Sem Fronteiras (revista)